

Ді-Сото — місто, штат Джорджія
 Ді-Сото — місто, штат Айова
 Ді-Сото — місто, штат Канзас
 Ді-Сото — місто, штат Міссурі
 Ді-Сото — селище, штат Іллінойс
 Ді-Сото — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Десото ()